Följande spelare deltog i Mundialito 1980 som spelades i Uruguay från den 30 december 1980 till 10 januari 1981. Sex lag deltog i turneringen som. Uppställningen är inte i direkt nummerordning, utan följer positioner i laget. Från målvakt till försvarare till mittfältare och till slut anfallare. Lagpositionerna är därefter uppdelade i stigande nummerordning.

Notera att matcher och mål gäller enbart för Mundialito 1980.

Förbundskapten: Cesar Luis Menotti

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

Förbundskapten: Telê Santana

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

Förbundskapten: Enzo Bearzot

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

Förbundskapten: Jan Zwartkruis

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

Förbundskapten: Roque Máspoli

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

Förbundskapten: Jupp Derwall

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-----

Källor
RSSSF.com

Mundialito 1980